Survivor steht für:

 Survivor (Fernsehserie), ein Fernsehshow-Konzept
 Survivor (Band), US-amerikanische Rockband
 Survivor (Album), Titel eines Albums von Destiny’s Child
 Survivor (Lied), Titelstück des gleichnamigen Albums
 Survivor R, ein gepanzerter Militär- und Polizei-LKW von Rheinmetall

Filme:
 Survivor – Zum Überleben verdammt, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1987
 Survivor – Das Grauen aus dem ewigen Eis, kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 1999
 Survivor – Die Überlebende, US-amerikanischer Spielfilm  aus dem Jahr 2000
 Survivor (2008), britischer Kurzfilm aus dem Jahr 2008
 Sternenkrieger – Survivor, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2014
 Survivor (2015), US-amerikanisch-britischer Spielfilm aus dem Jahr 2015

Siehe auch:
 The Survivor
 Lone Survivor
 Sole Survivor
 WWE Survivor Series